Meidlinger ist der Familienname von:

 Christian Meidlinger (* 1963), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Gregor Meidlinger (1874–1948), österreichischer Politiker (CSP)